Kõue (gemeente), een voormalige gemeente in Estland
 Kõue (plaats), een plaats in de Estlandse gemeente Kose